Tasimiidae — семейство ручейников подотряда Integripalpia. Около 10 видов.

Описание 
Южная Америка (Чили), Австралия. Личинки живут в подводных домиках из песчинок и мелких камешков; питаются органическими остатками (перифитоном) на камнях.

Систематика 
Семейство включает 4 рода, два из которых обитают в Чили, а два других в юго-восточной Австралии и на Тасмании. Семейство было выделено в 1968 году (Riek, 1968) для рода Tasimia, оригинально описанного в составе семейства Sericostomatidae. Род Trichovespula первоначально был включён в семейство Lepidostomatidae, и позднее перенесён Флинтом (Flint, 1969) в состав Tasimiidae.

  — Чили
 
  — Австралия
 
 
  — Австралия, Тасмания, Новая Зеландия
 
 
 
 
 
  — Чили

Примечания

Литература 
 
 Riek, E.F. (1968). A new family of caddis-flies from Australia (Trichoptera: Tasimiidae). Journal of the Australian Entomological Society, 7, 109—114.

Ссылки 
 Tasimiidae — Encyclopedia of Life
 Trichoptera — International Barcode of Life Project, 2008 

Ручейники
Семейства насекомых
Насекомые Австралии
Насекомые Южной Америки